Друга лига Црне Горе У  сезони 2006/07 је било прво по реду такмичење организовано од стране фудбалског савеза Црне Горе од оснивања 2006. и то је други степен такмичења у Црној Гори.

До 2006. Црна Гора је била у државној заједници са Србијом, најбољи клубови из Црне Горе такмичили су се у Првој лиги Србије и Црне Горе, док су се остали клубови такмичили у Првој лиги Црне Горе, што је био други ранг такмичења у државној зајединици и у Другој лиги зона Црна Гора. У сезони 2005/06. Рудар је изборио пласман у Прву лигу, али услед распада државне заједнице, Прва лига Црне Горе је постала први ранг такмичења у Црној Гори и три последњопласиране екипе из сезоне 2005/06. су испале у Другу лигу Црне Горе, то су: Зора из Спужа као поражена у двомечу са екипом Младости из Подгорице, Морнар из Бара и Бокељ из Котора. Из Треће лиге пласман у Другу лигу су обезбиједили Забјело из Подгорице и Језеро из Плава.

У сезони 2006/07. у Другој лиги је било 12 клубова, игра се трокружним системом, свако са сваким кући и на страни по једном, док се распоред за трећи круг одређује на основу позиција на табели након прва два круга. На крају сезоне, победник Друге лиге ће изборити пласман у Прву лигу за сезону 2007/08, док ће другопласирана и трећепласирана екипа играти у баражу са десетопласираном и једанаестопласираном из Прве лиге на крају сезоне 2006/07.

Клубови у сезони 2006/07.

Резултати 

Домаћини су наведени у лијевој колони. Резултати трећег круга уписани су у колони домаћина у другом реду.

Резултати по колима 

Легенда:

 Дерби мечеви

Табела и статистика 

 ФК Зора -1 бод
 Челик -1 бод
 ФК Ловћен је нови прволигаш.
 ФК Беране испао из Прве у Другу лигу.
 ФК Морнар  испада у Трећу лигу (Јужна регија)
 ФК Зора  испада у Трећу лигу (Средња регија)
За опстанак у првој лиги, односно улазак у Прву лигу разигравају:
 ФК Дечић - 10 мјесто у првој лиги,
 ФК Јединство - 11. мјесто у првој лиги,
 ФК Бокељ - 2 мјесто у другој лиги,
 ФК Ибар - 3 мјесто у другој лиги.

Доигравање за пласман у Прву лигу 

После завршетка првенства другопласирана екипа из Друге лиге играла је са једанаестопласираном екипе из Прве лиге за мјесто у Првој лиги у сезони 2007/08. Исто тако су играли и трећепласирани из Друге лиге против десетопласираног из Прве лиге. Побједници ових сусрета изборили су пласман у Прву лигу за сезону 2007/08, а поражени ће играти у Другој лиги Црне Горе.

Први мечеви

Други мечеви 

У Прву лигу Црне Горе 2007/08. пласирали су се Бокељ из Котора и Дечић из Туза.

Плеј оф за пласман у Другу лигу 

Трећа лига Црне Горе подијељена је на три регије (Јужну, Сјеверну и Средњу). Након завршеног лигашког дијела у регијама, прваци играју међусобно по систему свако са сваким два пута (кући и на страни), двије најбоље екипе ће изборити пласман у Другу лигу Црне Горе, док ће трећа екипа и наредне сезоне играти у Трећој лиги, у својој регији.

У баражу учествују:

 Текстилац — првак Сјеверне регије,
 Искра — првак Средње регије,
 Отрант Олимпик — првак Јужне регије.

Бараж мечеви 

У Другу лигу Црне Горе 2007/08. пласирали су се Отрант Олимпик из Улциња и Текстилац из Бијелог Поља.

Види још 
 Друга лига Црне Горе у фудбалу

Референце

Спољашње везе 
 Званични сајт ФСЦГ
 ЦГ фудбал

Друга лига Црне Горе у фудбалу
Црногорске фудбалске лиге у сезони 2006/07.